Grand Prix Monako 2014 − druga runda mistrzostw serii Porsche Supercup w sezonie 2014.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa 
Źródło: racecam.de

Kwalifikacje 
Źródło: racecam.de

Wyścig 
Źródło: porschesupercup.pmlp.pl, racecam.de, f1wm.pl

Najszybsze okrążenie 
Źródło: porschesupercup.racecam.de

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

Wyścigi Porsche Supercup
2014 w Monako